Anzi – település az olaszországi Potenza megyében
Anzi – folyó Olaszország Basilicata régiójában